El Torneig de Sydney 2019, també anomenat Sydney International 2019, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premiers Tournaments en categoria femenina. La 52a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 de gener del 2019 al Sydney Olympic Park Tennis Centre de Sydney, Austràlia.

El tennista local Alex de Minaur va guanyar el primer títol de la seva carrera davant l'italià Andreas Seppi portava més de tres anys sense disputar una final individual. La txeca Petra Kvitová va guanyar per segona ocasió a Sydney.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019